Tuskegee steht für:
 Tuskegee Institute, Bildungsanstalt, die ursprünglich nur für Afroamerikaner gegründet wurde, in Tuskegee (Alabama)
 Tuskegee-Syphilis-Studie, medizinische Studie
 Tuskegee Airmen, Gruppe afro-amerikanischer Piloten während des Zweiten Weltkriegs
 The Tuskegee Airmen, Titel eines US-amerikanischen Kinofilms von 1995, siehe Die Ehre zu fliegen

Tuskegee ist der Name folgender 

Orte:
 Tuskegee (Tennessee), ehemaliges Cherokee-Dorf, der Geburtsort von Sequoyah
 Tuskegee (Oklahoma), Stadt in den USA
 Tuskegee (Alabama), Stadt in den USA

geografischer Objekte:
 Tuskegee-Nationalforst, Nationalpark in Alabama